Тадані — село в Україні, в Кам'янка-Бузькому районі Львівської області. 
 Тадані (заповідне урочище) — заповідне урочище місцевого значення в Україні.